Eliason ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Eliason (* 1938), US-amerikanischer Bogenschütze
 Lewis E. Eliason (1850–1919), US-amerikanischer Politiker
 Valentin Scheyer Eliason, deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Eliason-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Eliasson